Petyr Witanow  – bułgarski piłkarz
 Petyr Witanow – bułgarski polityk